De leeuw van Vlaanderen - roman van Hendrik Conscience, basis voor onderstaande items
 De Leeuw van Vlaanderen (film) - Belgisch-Nederlandse film
 De Leeuw van Vlaanderen (strip) - Belgisch stripalbum